Кантон ел Прогресо има више значења:

 Кантон ел Прогресо (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кантон ел Прогресо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кантон ел Прогресо (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику